Pizzinini ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Pizzinini (1910–1974), österreichischer Maler und Kirchenrestaurator
 Meinrad Pizzinini (* 1943), österreichischer Historiker und Autor